Анато́лий Никола́евич Мака́ров (; ) — советский и украинский литературный критик, писатель, культуролог, исследователь киевской старины. 

Член Национального союза писателей Украинской ССР с 1967 года. Удостоился ряда литературных наград, в частности, премии в области литературно-художественной критики имени А. Белецкого и премии Национального союза писателей Украины «Благовіст».

Биография 
Анатолий Макаров родился 28 января 1939 года, в семье военного, на Дальнем Востоке в военном лагере строительного полка на реке Амур.

С 1953 года жил в Киеве.

В 1962 году окончил филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко.

В 1962 году родился сын — Глeб в браке с Ириной Макаровой-Вышеславской.

С 1992 года в браке с Татьяной Георгиевной Макаровой.

Работал в газете «Літературна Україна» (1962—1967), издательстве «Український письменник» (1967—1994), альманахе «Хроніка-2000» (1994—2004), вел авторские колонки в газетах «Независимость», «Вечірній Київ», «Факты».

Автор многочисленных аналитических статей и очерков по вопросам литературы, искусства, истории культуры и психологии творчества.

Принимал активное участие в литературном процессе в 1960-х — первой половине 1990-х годов. Автор блестящих статей, посвященных творчеству Ивана Драча, Лины Костенко, Ирины Жиленко, Николая Винграновского, Василия Симоненко и др.

А. Макаров — выдающийся знаток украинского народного изобразительного искусства. Непревзойденным образцом осмысления народной культуры является его исследования творчества Екатерины Билокур. Глубоко исследовал классическое наследие народных художниц Параски Власенко, Марии Примаченко, Ганны Собачко-Шостак.

Сферу его исследовательских интересов отличал широкий диапазон: от наскальных росписей и иконописи до современного и абстрактного искусства.

А. Макаров написал сценарий (в соавторстве с Романом Корогодским) к первому фильму режиссёра Романа Балаяна «Анатоль Петрицкий», снятого на Киевской киностудии документальных фильмов. Однако в условиях идеологического давления фильм на коллегии Комитета госкино не был одобрен для проката.

В последние годы занимался исследованием бытовой культуры Киева XVIII—XIX ст.

Награды и премии 
 Премия в области литературно-художественной критики имени А. Белецкого (1991)
 Премия Национального Союза писателей Украины «Благовіст» (1994)
 Премия имени Гелен Щербан-Лапики (Австралия, 1996)
 Художественная премия столицы Украины «Київ» им. Евгения Плужника (2002)
 Черниговская областная премия имени М. Коцюбинского (2004)

Книги 
 «Розмаїття тенденцій» (1969).
 «Барви щедрої землі» (в соавторстве, 1970).
 «Світ образу» (1977).
 «П’ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво» (1990).
 «Мазепа — будівничий» (1991).
 «Світло українського Бароко» (1994).
 Антология мирового анекдота. «От великого до смешного» (составление и комментирование, 1994).
 «Хрещатик. Культурологичний путівник» (в соавторстве, 1997).
 «Володимирська. Культурологичний путівник» (в соавторстве, 1999).
 «Чернігівські Афіни» (в соавторстве, 2002).
 «Малая энциклопедия киевской старины» (2002, 2005, 2012).
 «Киевская старина в лицах» (2005).
 «Были и небылицы старого Киева» (2013).
 «Новый год и Рождество. История и традиции». — К. : Скай Хорс, 2013, (электронная книга), магазин APPSTORE.
 «Рождество и Новый год в старом Киеве. Из истории святочных обычаев». — К. : Скай Хорс, 2015.
 «Стиль жизни, нравы и вкусы старого Киева». Книга первая из семитомной серии «Мир киевской старины». — К. : Скай Хорс, 2017. — 380 с.
 «Благоустройство старого Киева». Книга вторая из семитомной серии «Мир киевской старины». — К. : Скай Хорс, 2017. — 191 с.
 «Старокиевские силуэты». Книга третья из семитомной серии «Мир киевской старины». — К. : Скай Хорс, 2017. — 223 с.
«Горний город. Из православной жизни Киева ХІХ века»Книга четвертая из семитомной серии «Мир киевской старины». – Киев : Sky Нorse, 2018. – 224 с.
«Беды, язвы и пороки старого Киева» Книга пятая из семитомной серии «Мир киевской старины». – Киев : Sky Нorse, 2018. – 224 с.
Енциклопедист київської старовини : (до 80-річчя від дня народження Анатолія Макарова) : біобібліографічний покажчик. – Київ, 2019. – 64 с. – Доступнo : https://ru.calameo.com/read/00510385322ded6a0d310

Избранные Интернет-публикации 
 Макаров А. «В пожарных депо Киева лошади проходили специальное обучение: они не боялись огня и умели… надевать на себя сбрую»
 Макаров А. «Во время весеннего ледохода по Днепру плыли сараи, дома, зайцы, лисы и ревущие коровы»
 Макаров А. «Узнав о первоначальной смете расходов на строительство здания университета, царь Николай I возмутился: „Восемь миллионов рублей на каких-то мальчишек?!“»
 Макаров А. «На вступительных экзаменах в университет профессора и преподаватели частенько подсказывали абитуриентам, а порой даже помогали вытянуть „помеченный“ билет»

Примечания

Ссылки 
 Киевский календарь
 Анатолий Макаров: «Первые очерки о Киеве я писал в обществе волнистого попугая, который нахально воровал чернила из авторучки»
 Ушел из жизни известный литературный критик и исследователь киевской старины Анатолий Макаров

Краеведы Киева
Выпускники Киевского университета
Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Писатели Украины
Писатели XX века
Писатели XXI века